Юпітер (планета) — п'ята і найбільша планета Сонячної системи
 Юпітер (міфологія) — римський бог неба
 Юпітер (ракета) — американська балістична ракета середнього радіуса дії
 Юпітер (мінералогія) — застаріла назва олова
 Юпітер (хокейний клуб) — український хокейний клуб з Харкова
 Операція «Юпітер» — наступальна операція британських військ у Нормандії під час Другої світової війни
 Премія «Юпітер» — літературна премія в галузі фантастики
 Юпітер (Прип'ять) — колишнє підприємство машинобудівної промисловості у Прип'яті

Див. також 
 Jupyter — проєкт і спільнота, метою якої є розробка програмного забезпечення з відкритим кодом